Го́голь-Яно́вський — подвійне українське прізвище.

Відомі носії 

 Гоголь-Яновський Василь Панасович (1777–1825) — поміщик, батько письменника Миколи Гоголя.
 Гоголь-Яновський Георгій Іванович (1868–1931) — російський біолог, виноградар-винороб, педагог.
 Гоголь-Яновський Микола Львович (1874—?) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Гоголь-Яновський Опанас Дем'янович (1738 — поч. XIX ст.) — писар, секунд-майор, перекладач, домашній учитель, дід письменника М. В. Гоголя.
 Гоголь-Яновський Яків — військовий діяч епохи Б. Хмельницького.

Див. також 
 Гоголь
 Яновський